Селбридж (; , «церковь у моста») — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Килдэр (провинция Ленстер).

Мост, изначально построенный в XVIII веке, в декабре 1802 года был смыт наводнением, но позднее восстановлен. Старейшие мельницы в округе — Храмовые мельницы, управляемые семьёй Тирреллов (Tyrrell) на протяжении трехсот лет. Льняной комбинат Джозефа Шоу (Joseph Shaw) и мукомольные мельницы были основным работодателем города  до своего закрытия после смерти Уильяма Шоу ('William Shaw'').

Демография 
Население — 17 262 человека (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 16 016.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Населённые пункты графства Килдэр